Тамерлан Вячеславович Джиоев () — российский футболист, полузащитник.

Биография 
Воспитанник владикавказской ДЮСШ «Юность». На взрослом уровне начал выступать в 1994 году в родном городе в соревнованиях КФК за клуб «Альмарк», а с 1995 года — во второй лиге за «Автодор».

В ходе сезона 1996 года перешёл в ведущий клуб республики — «Аланию», однако в чемпионате страны выступал только за дубль. В Кубке России сыграл за клуб один матч — 15 апреля 1998 года в четвертьфинале против «Рубина» вышел на замену в перерыве вместо Аудрюса Шлякиса.

Позднее играл за клубы второго дивизиона России — «Иристон» (Владикавказ), «Северсталь» (Череповец), «Смена» (Комсомольск-на-Амуре). В 2001 году возвращался в «Аланию», но выступал только за дубль (15 матчей и 2 гола в первенстве дублёров).

Осенью 2002 года выступал за казахстанский клуб «Женис», сыграл 5 неполных матчей в высшем дивизионе Казахстана. Дебютный матч провёл 9 сентября 2002 года против «Тобола», заменив на 84-й минуте Горана Драгичевича.

В 2003 году завершил игровую карьеру. По состоянию на 2018 год работал тренером-преподавателем по футболу во владикавказской ДЮСШ «Барс».

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Автодор»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Алания-2»
Игроки ФК «Иристон» Владикавказ
Игроки ФК «Шексна»
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Смена»